La rue du Chapeau-Rouge peut désigner :
 Rue du Chapeau-Rouge à Chartres ;
 Rue du Chapeau-Rouge à Lyon ;
 Rue du Chapeau-Rouge à Nantes ;
 Rue du Chapeau-Rouge à Toulouse.